Ла-Пенн-сюр-л'Уве́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 170 км на південь від Ліона, 80 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Пенн-сюр-л'Увез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Пенн-сюр-л'Увез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром